Вита́лий Ю́рченко: 
 Юрченко, Виталий Васильевич (род. 1935) — советский киновед, редактор.
 Юрченко, Виталий Дмитриевич (род. 1989) — российский гребец-байдарочник.
 Юрченко, Виталий Сергеевич (род. 1936) — советский сотрудник КГБ, полковник.